A Gilded Fool – cortometraggio del 1908 prodotto dalla Essanay
 A Gilded Fool – film del 1915 diretto da Edgar Lewis